Varenh ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Baren (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Varen (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne